Beattie – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kansas

Osoby o tym nazwisku:
 John Beattie – brytyjski wioślarz
 Kevin Beattie – angielski piłkarz